Hochzeitsring steht für:

 Jüdischer Hochzeitsring, Bestandteil einer rituellen jüdischen Hochzeit
 Hochzeitsring Englands, Teil der britischen Kronjuwelen, siehe Krönung britischer Monarchen#Bekleidung und Darreichung der Kronjuwelen (Regalien)
 einen Amtsring, der vom Papst an Kardinäle vergeben wird
 Ehering, siehe Ring (Schmuck)#Ehering